Карахамза може да се отнася за:

 Карахамза, село във вилает Лозенград, Турция;
 Карахавза, село във вилает Одрин, Турция;
 Карамзино, село в дем Пела, Гърция.